Als Schlacht von Bedriacum oder auch Schlacht von Cremona werden zwei Schlachten aus dem Vierkaiserjahr (69 n. Chr.) bezeichnet, die jeweils bei dem antiken Ort Bedriacum stattfanden:

 Erste Schlacht von Bedriacum – Vitellius besiegt Otho
 Zweite Schlacht von Bedriacum – ein Heer Vespasians besiegt ein Heer des Vitellius

Bedriacum lag an der Via Postumia zwischen Cremona und Mantua, nahe dem heutigen Calvatone.